Сан Хосе дел Ранчо има више значења:

 Сан Хосе дел Ранчо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хосе дел Ранчо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику